La Celle (Allier)
La Celle (Cher)
La Celle (Puy-de-Dôme)
La Celle (Var)
ook:
La Celle-Condé, Cher
La Celle-Dunoise, Creuse
La Celle-en-Morvan, Saône-et-Loire
La Celle-Guenand, Indre-et-Loire
La Celle-les-Bordes, Yvelines
La Celle-Saint-Avant, Indre-et-Loire
La Celle-Saint-Cloud, Yvelines
La Celle-Saint-Cyr, Yonne
La Celle-sous-Chantemerle, Marne
La Celle-sous-Gouzon, Creuse
La Celle-sous-Montmirail, Aisne
La Celle-sur-Loire, Nièvre
La Celle-sur-Morin, Seine-et-Marne
La Celle-sur-Nièvre, Nièvre